Amm steht für:
 Amm, altsüdarabischer Gott

Amm ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Amm (* 1948), deutsche Schauspielerin
 Herta Amm (1924–1950), deutsches Todesopfer der Diktatur in der DDR
 Ronny Amm (* 1977), deutscher Rennfahrer

Amm. steht für:
 Ammianus Marcellinus (~330–~395), römischer Historiker

AMM steht für:
 Aceh Monitoring Mission, Beobachtermission unter Führung der Europäischen Union in Aceh
 Advanced Meter Management System zum Betreiben von Smart Meter Netzwerken
 Aircraft Maintenance Manual, Handbuch für die Luftfahrzeug-Instandhaltung
 Amelanotisches Melanom, ein Typ des schwarzen Hautkrebs
 AMM (Ensemble), britisches Improvisationsensemble
 Analogmultimeter, Analogmessgerät zum Messen verschiedener elektrischer Größen
 Arbeitsmarktliche Massnahmen, Schweizer Programm für Arbeitslose
 Queen Alia International Airport, Flughafen in Jordanien (IATA-Code)
 Aktiv Musik Marketing, eine Handelskette
 Akupunktur-Meridian-Massage.

AMM